Уби́йство, может означать:
 Убийство — умышленное причинение смерти другому человеку или другому живому существу.

Фильмы и сериалы

См. также 

 Убийцы
 Убийца

 Киллер

Примечания